Лужки — деревня в Лысковском районе Нижегородской области. Входит в состав Леньковского сельсовета.

История 
В 1961 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР деревня Кобылино переименована в Лужки.

Население

Примечания 

Населённые пункты Лысковского района